Коллективиза́ция — политика объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные (колхозы и совхозы).

 Коллективизация в СССР:
 Коллективизация в Казахстане;
 Коллективизация в Украинской ССР;
 Коллективизация за пределами СССР

Примечания